Ме́льбурн:

Люди
 1-й виконт Мельбурн, более известный как Сэр Пенистон Лэм, 2-й баронет Мельбурн (1748—1828) — британский политик.
 2-й виконт Мельбурн (1779—1848) — премьер-министр Великобритании (1834, 1835—1841), сын 1-го виконта Мельбурна.
 3-й виконт Мельбурн, больше известный как Лорд Бюваль (1782—1853) — британский дипломат, младший брат 2-го виконта Мельбурна.
 Мельбурн, Джейд (род. 2002) — австралийская баскетболистка.

Географические названия
 Мельбурн — город, столица штата Виктория (Австралия).
 Мелборн — крупная деревня в графстве Кембриджшир (Англия).
  — город в графстве Дербишир (Англия).
 Замок Мелборн — руины средневекового замка в Мелборне, Дербишир.
 Мелборн (Арканзас) — город в штате Арканзас (США).
 Мелборн (Флорида) — город в штате Флорида.
 Мельбурн (вулкан) — вулкан в Антарктиде.

Корабли
 HMAS Melbourne (1912) — австралийский лёгкий крейсер типа «Таун», спущенный на воду в 1910 году.
 HMAS Melbourne (1945) — австралийский лёгкий авианосец типа «Маджестик», спущенный на воду в 1945 году.
 HMAS Melbourne (1989) — австралийский фрегат УРО типа «Аделаида», спущенный на воду в 1989 году.